Tanguá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tanguá (ort), Rio de Janeiro, 
 Tanguá (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar